Накахука има више значења:

 Општина Накахука (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Накахука (Накахука, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику